Esteban Martinez peut désigner :
Esteban Martinez, joueur de volley-ball ;
Esteban Martinez, personnage secondaire de Plus belle la vie.